Santa Chiara ima više značenja:
 Santa Chiara, Firenze
 Santa Chiara, Lecce
 Santa Chiara, Siena
 Santa Chiara, Teramo
 Santa Chiara, Trapani